Te Deum (hymne), een hymne op basis van de Bijbel
 Te Deum (Britten) en Festival Te Deum, composities van Benjamin Britten 
 Te Deum (Parry), een compositie van Hubert Parry  
 Te Deum (Penderecki), een compositie van Krzysztof Penderecki
 Te Deum (België), uitvoering van het Te Deum op de nationale feestdag (21 juli)